Herberg steht für:

 Herberg (Solingen), Wüstung in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Herberg (Gemeinde Lambrechten), Ortsteil von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Herberg ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Herberg-Rothe (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler
 Daniel Herberg (* 1974), deutscher Curler
 Emil Herberg (1882–1963), deutscher Politiker (VR)
 Friedrich W. Herberg (* 1960), deutscher Biochemiker
 Hans-Joachim Herberg (1919–1999), deutscher Arzt und Regierungsmedizinaldirektor
 Heiko Herberg (* 1987), deutscher Politiker (Piraten)
 Heinrich Herberg (1873–1947), deutscher Verwaltungsjurist; Kreisdirektor des Kreises Oppenheim
 Horst Herberg (1934–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Katharina Herberg (* 1935), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Leonhard Herberg-Schaefer (1877–nach 1942), deutscher Unternehmer
 Marianne Herberg (1901–1991), deutsche Malerin
 Martin C. Herberg (* 1953), deutscher Gitarrist
 Ulrike Herberg (* 1963), deutsche Ärztin und Kinderkardiologin
 Will Herberg (1901–1977), US-amerikanischer jüdischer Religionsphilosoph

Siehe auch:
 Heerberg
 Herberge (Begriffsklärung)